Loyola puede referirse a:

Lugares 
Loyola (Azpeitia), un barrio de la localidad española de Azpeitia (Guipúzcoa). 
El Santuario de Loyola, en el barrio homónimo de Azpeitia.
Loyola (San Sebastián), un barrio de la ciudad española de San Sebastián (Guipúzcoa). 
Punta Loyola, una localidad en la Argentina.
Martín de Loyola, una localidad en la Argentina.
Loyola, un barrio del municipio filipino de Jinatúan en la provincia de Surigao del Sur.

Personas 
Ignacio de Loyola, santo católico español y fundador de la Compañía de Jesús;
Margot Loyola, cantante chilena;
Mariana Loyola, actriz chilena;
Víctor Loyola, futbolista chileno;
Juan Loyola, artista venezolano;
Ignacio Loyola Vera, político mexicano;
Miguel de Loyola, escritor chileno;
Carlos Díaz Loyola, poeta chileno, que editó con el nombre de Pablo de Rokha;
Loyola de Palacio, política española.
Albert Loyola, periodista filipino.

Centros educativos 
Universidad Loyola 
Instituto Politécnico Loyola
Colegio Mayor Loyola (Granada)
Colegio Mayor Loyola (Madrid)

Música 
El guatón Loyola, canción de inspiración folclórica chilena.